Zawody rozpoczynające Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2018 odbyły się w 28 lipca w niemieckim Hinterzarten.

Kwalifikacje do konkursu głównego wygrała Sara Takanashi z przewagą niespełna czterech punktów nad reprezentantką Austrii Jacqueline Seifriedsberger. Trzecie miejsce zajęła rodaczka zwyciężczyni Yūki Itō. Jedyna reprezentantka Polski Kinga Rajda zakończyła występ na dwudziestej drugiej lokacie. Kwalifikacje w całości odbyły się z platformy dwudziestej drugiej. Zdyskwalifikowana została Špela Rogelj za nieprzepisowy kombinezon i jako jedyna nie uzyskała awansu do pierwszej serii konkursowej.

Zawody wygrała Sara Takanashi, która jako jedyna w dwóch próbach przekroczyła setny metr. Sklasyfikowana na drugiej pozycji Yūki Itō w serii pierwszej oddała skok na odległość 105,5 metra dzięki czemu wyrównała rekord obiektu sprzed pięciu lat należący do zwyciężczyni tego konkursu oraz Kanadyjki Alexandry Pretorius. Trzecie miejsce zajęła reprezentantka gospodarzy Ramona Straub.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet w Hinterzarten był Michael Lais oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowali się Agnieszka Baczkowska wraz z Anette Sagen.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 27 lipca 2018

Konkurs indywidualny – 28 lipca 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinterzarten
2018 w Niemczech